The Dupe – cortometraggio del 1914 diretto da Webster Cullison
 The Dupe – cortometraggio del 1916 diretto da William Worthington
 The Dupe – film del 1916 diretto da Frank Reicher
 The Dupe – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company

Pagine correlate 
 Dupe